Димитър Панов Иванов  е български актьор.

Биография 
Роден е на 18 юли 1902 г.

Актьор от 1924 година. Дебютира с пиесата „Чехов спектакъл“, където играе ролята на Савелий.

Работил в „Нов народен театър“ (1924 – 1925), Драматичния театър във Велико Търново (1926 – 1927), „Художествен и задружен театър“ (1927 – 1929), през 1959 г. го назначават в Драматичния театър в Пловдив (1943 – 1946), (1954 – 1955), 1959 – 1979), Драматичния театър във Враца (1946 – 1947), (1955 – 1958), Габровския драматичен театър, (1947 – 1951), Драматичния театър в Толбухин (1951 – 1952), Драматичен театър „Боян Дановски“ Перник (1952 – 1954), Бургаския драматичен театър (1958 – 1959) и театър „Сълза и смях“ в София.

Бил е директор на Врачанския театър (1955 – 1958).

Работи не само като актьор, а и като режисьор, където поставя пиесите „Сватбата на Кречински“ и „Службогонци“.

През 1983 г. издава автобиографична книга, озаглавена „Животът е само един“.

Награди и отличия 
 Заслужил артист (1962).
 Народен артист (1966).
 Орден „Кирил и Методий“ – I степен.
 Димитровска награда (1959) – III степен за ролята на (Хаджи Смион) от „Чичовци“.
 „I награда за мъжка роля“ за (Силвестър Вълчанов) в пиесата „Светът е малък“ на II национален преглед на българската драма и театър (1959).
 Орден „Георги Димитров“ (1972, 1982)
 Герой на социалистическия труд (1972)

Театрални роли 
 „Под игото“ (Иван Вазов) – Колчо, слепеца
 „Милионерът“ (Йордан Йовков)
 „Царска милост“ (Камен Зидаров) – Дойчин Радионов
 „Майстори“ (Рачо Стоянов) – Найден

 ТВ театър
 „За честта на пагона“ (Камен Зидаров) – бай Пано
 „Пластове“ (1977) (Петър Кольовски)

Филмография 

 „Монолог на един артист“ (1978) – филм за Димитър Панов

Библиография 
 „Животът е само един“ (автобиография, 1983).

 За него
 „Димитър Панов“ (творчески портрет) от (Атанас Бояджиев).

Външни препратки 
  
  Димитър Панов в КиноПоиск
  Димитър Панов в Кино-Театр

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Заслужили артисти (България)
Народни артисти (България)
Български автобиографи
Носители на Димитровска награда
Носители на орден „Георги Димитров“
Герои на социалистическия труд на България
Носители на орден „Св. св. Кирил и Методий“
Носители на орден „Народна република България“ I степен
Родени във Велико Търново
Починали в София
Почетни граждани на Пловдив